Olaszország
Valeggio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Valeggio sul Mincio, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében